Hodgkin ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Lloyd Hodgkin (1914–1998), britischer Physiologe, Biophysiker und Nobelpreisträger
 Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910–1994), englische Biochemikerin und Nobelpreisträgerin
 Eliot Hodgkin (1905–1987), britischer Maler
 Howard Hodgkin (1932–2017), britischer Maler
 Thomas Hodgkin (1798–1866), britischer Pathologe

Hodgkin steht außerdem für:
 (5422) Hodgkin, Asteroid
 Hodgkin-Huxley-Modell
 Morbus Hodgkin und Non-Hodgkin-Lymphom, bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems